Just Like That – singel szwedzkiego wokalisty Danny’ego z gościnnym udziałem rapera Lazee. Singiel został wydany tylko w Polsce. Utwór pochodzi z drugiej solowej płyty Danny’ego Set Your Body Free. Premiera odbyła się 9 lutego w radiu RMF Maxxx

Notowania

Hop Bęc 

"-” Notowanie nie zostało przeprowadzone z powodu świąt

Przypisy 

Single popowe
Single wydane w roku 2010
Single Danny’ego